Финтина-Маре () — комуна в Румунії, у повіті Сучава.
 Финтина-Маре () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Финтина-Маре.
 Финтина-Маре () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Індепенденца.
 Финтина-Маре () — село в Румунії, у повіті Тулча. Входить до складу комуни Чукурова.